Carl Westergren – lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana e libera
 Håkan Westergren – attore svedese
 Isaac Westergren – velocista svedese
 Meg Westergren – attrice svedese